Николай Александрович Павлов (10 декабря 1929, хутор Нифонтов Морозовского района, теперь Ростовской области, Российская Федерация) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Херсонского горкома КПУ Херсонской области. Член Ревизионной Комиссии КПУ в 1981 — 1986 г.

Биография 
Родился в крестьянской семье. В 1943 — 1946 г. — шахтер в городе Шахты Ростовской области РСФСР. В 1946 — 1949 г. — столяр Жирновского рудоуправления Ростовской области РСФСР.

В 1949 — 1952 г. — служба в Советской армии. Служил командиром радиоотделения. Член КПСС.

В 1952 — 1955 г. — столяр Херсонского судостроительного ремонтного завода. В 1955 — 1957 г. — инструктор, заведующий отделом Херсонского городского комитета ЛКСМУ. В 1957 — 1962 г. — столяр, диспетчер, прораб, мастер цеха Херсонского судостроительного ремонтного завода.

В 1962 — 1964 г. — студент Одесского института инженеров морского флота, который окончил в 1964 году и получил специальность «судостроитель».

В 1964 — 1972 г. — мастер, заместитель начальника цеха, начальник цеха, заместитель секретаря партийного комитета, секретарь партийного комитета КПУ Херсонского судостроительного завода.

В 1972 — 1978 г. — заведующий промышленно-транспортного отдела Херсонского областного комитета КПУ.

В 1978 — 1987 г. — 1-й секретарь Херсонского городского комитета КПУ.

В 1987 — 1991 г. — председатель Херсонского областного Комитета народного контроля. Четыре раза избирался депутатом Херсонского областного совета (в 1980 — 1992 годах).

С 1991 года — пенсионер. В 1992 — 1994 г. — директор филиала «Укримпекс» внешнеторгового объединения при Кабинете Министров Украины.

В 1994 — 2000 г. — заведующий постановочной частью, заместитель директора, директор Херсонского театра кукол.

Потом — на пенсии в городе Херсоне.

Награды 
 три ордена Трудового Красного Знамени (1976, 1981, 1986)
 четыре медали

Источники 
 

Функционеры ВЛКСМ
Первые секретари Херсонского горкома КП Украины
депутаты Херсонского областного совета
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС